MZG steht für:
 Flughafen Magong (IATA-Code), Flughafen in Taiwan
 Mehrzweckgebäude
 Bauart des Mehrzweckgleisarbeitsfahrzeugs FEW MZ 102 der Deutschen Reichsbahn
 Mikrozensusgesetz zur Durchführung einer Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte

MZG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Merzig-Wadern

MZ-G steht als Abkürzung für:
 Provinz Gaza (ISO-3166-2-Code), Provinz in Mosambik

mzg steht für:
 Monastische Zeichensprachen (ISO-639-3-Code), Gruppe der entwickelten Zeichensprachen monastischer Orden

Siehe auch:
 MZG-40

Abkürzung